

Gastronomia
 Fiorentina – bistecca alla griglia con l'osso tipica di Firenze
 Fiorentina – antica cultivar di mela diffusa nel comune di Pieve Santo Stefano (provincia di Arezzo)

Geografia

Italia
 Fiorentina –  frazione di Piombino in provincia di Livorno
 Fiorentina – frazione di San Donà di Piave nella città metropolitana di Venezia
 Fiorentina – frazione di Medicina nella città metropolitana di Bologna
 Fiorentina – torrente del Veneto

Onomastica
 Fiorentina – forma femminile del nome proprio di persona Fiorentino

Persone
 Fiorentina di Cartagena – badessa e santa visigota del VI-VII secolo

Sport
 ACF Fiorentina – squadra di calcio di Firenze
 ACF Fiorentina – squadra di calcio femminile di Firenze
 Fiorentina Baseball – squadra di baseball di Firenze
 Fiorentina Waterpolo – squadra di pallanuoto di Firenze
 Fiorentina Handball – squadra di pallamano di Borgo San Lorenzo

Pagine correlate
Fiorentini
Fiorentino